Aulo Cornélio Cosso — cônsul em 428 e 413 a.C. e tribuno consular em 426 a.C.
 Aulo Cornélio Cosso (tribuno consular em 369 a.C.) — tribuno consular em 369 e 367 a.C.
 Aulo Cornélio Cosso (ditador em 385 a.C.)  — ditador em 385 a.C.
 Aulo Cornélio Cosso (cônsul em 343 a.C.) — cônsul em 343 e 332 a.C. e ditador em 322 a.C.

Desambiguações de antropônimos